Jeugdrecht (België)
Jeugdrecht (Nederland)
Jeugdrecht (Zwitserland)